A magyar keresztnevek gyakoriságáról nincs egységes, minden évre és az ország teljes területére vonatkozó statisztikai kimutatás. Az adatok hiányosak, ezért az alábbi táblázatok több esetben csak egy-egy év vagy korszak adatait tartalmazzák, és többször csupán az ország egy-egy kiragadott területének, városának statisztikai elemzésén alapulnak.

1945–1949
Az adatok Budapest 8. kerületére vonatkoznak, 1945 és 1949 között, a leggyakoribb 25 név %-os megoszlását mutatják 60 000 adat alapján.

1945–1958
Az adatok debreceni lakosokra vonatkoznak, 1945–48, valamint 1955–58 között összevonva.

1959
Az adatok Budapest VIII. kerületére vonatkoznak, a leggyakoribb 25 név %-os megoszlását mutatják 60 000 adat alapján.

1967
Az adatok országosak, az első utónévre vonatkoznak, és az abban az évben adott összes keresztnevet tartalmazzák.

1967, 1976, 1983–87
Gyakorisági sorrendet összehasonlító táblázat a 20 leggyakoribb névvel.

1996
Az adatok országosak, a táblázatok a 85 leggyakoribb nevet mutatják.

Jegyzetek

Források
 Ladó János: Magyar utónévkönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971 
 
 Kálmán Béla: A nevek világa, Gondolat Kiadó, Budapest, 1973

Magyar keresztnevek